

Personnes 

 Augusto Murri (1841-1932) est un physicien italien,
 Romolo Murri (1870-1944) est un homme politique italien fondateur de la Démocratie Chrétienne,
 Tullio Murri – est un avocat italien qui était au centre d'une affaire criminelle.

Condiment 

 Le murri est un condiment fermenté de la cuisine d'Al-Andalus.

Géographie 

 Murri ou Murree (en ourdou : مری) est une ville du nord du Pakistan,
 Le Río Murrí est une rivière de Colombie, un affluent du fleuve le Río Atrato

Peuple 

 Le peuple Murri est un peuple aborigène australien du Queensland et du nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud.